Howland může být:

 Howlandův ostrov – neobydlený atol uprostřed Tichého oceánu

příjmení
 John Howland (1592–1673) – anglický osadník Severní Ameriky
 Olin Howland (1886–1959) – americký herec